Lundström är ett vanligt svenskt efternamn, som den 31 december 2019 bars av 11 527 personer i Sverige. Detta ger namnet plats nummer 65 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med namnet Lundström

A
 Agneta Lundström (född 1938), arkeolog och museichef
 Algot Lundström (1868–1941), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Anders Lundström, flera personer
 Anders Lundström (artist) (född 1977), artist, låtskrivare, producent
 Anders Lundström (politiker) (född 1973), regionråd, kristdemokrat
 Anders Lundström (sångare) (född 1959), operasångare och sångpedagog
 Anders Lundström (tandläkare) (född 1916), tandläkare, professor
 Anders Lundström (trädgårdsman) (1781–1865)
 Anna Lundström (1844–1889), skådespelare, operettsångerska
 Arne Lundström (1914–2003), konstnär och grafiker
 Atle Lundström (1888–1955), ingenjör och företagsledare
 Axel Lundström, flera personer
 Axel Lundström (skolman) (1815–1878)
 Axel Lundström (tandläkare) (1875–1941)
 Axel N. Lundström (1847–1905) botaniker 
 Axel Walfrid Lundström (1866–1941), småbrukare, politiker

B
 Birger Lundström (1904–1979), tidningsman och politiker
 Birger Lundström (illustratör) (1909–1981), konstnär och tecknare
 Birgit Lundström (1911–2007), friidrottare, senare Nyhed
 Björn Lundström (född 1955), militär

C
Carl August Lundström (1844–1914), läkare och entomolog
 Carl Lundström (född 1960), företagare
 Carl Lundström (kemist) (1860–1926), kemist
 Carl Lundström (politiker) (1828–1902), politiker
 Carl David Lundström (1809–1879), industriman
 Carl Frans Lundström (1823–1917), affärs- och industriman
 Catarina Lundström (född 1959), travkusk och travtränare
 Christian Lundström (född 1977), fotbollsspelare, tränare
 Christian Johan Lundström (1831–1915), bokhandlare
 Cilla Lundström (född 1963), aktivist (?)

E
 Emanuel Lundström (1896–1962), idrottsman, löpare
 Enni Lundström (1866–1935), författare och journalist
 Erik Lundström (1891–1964), elektroingenjör
 Erik Lundström (apotekare) (1882–1970), apotekare
 Enni Lundström (1866–1935), journalist och författare
 Ernst Lundström (1853–1931), konstnär och konsthantverkare
 Evert Lundström (1924–2004), författare

F
 Finn Lundström (född 1947), ishockeyspelare

G
 Georg Lundström (1838–1910), tidningsman
 Gudrun Lundström (1902–1967), finländsk skolledare
 Gulli Lundström (1931–1994), författare
 Gunnar Lundström, flera personer
 Gunnar Lundström (jurist) (1885–1965), häradshövding
 Gunnar Lundström (målare) (1891–1973), konstnär
 Gunnar Lundström (sjukvårdare) (1911–1935), sjukvårdare
 Göran Lundström (född 1939), civilingenjör och journalist
 Göran Lundström (maskör) (född 1967)
 Gösta Lundström, flera personer
 Gösta Lundström (biskop) (1905–1991), biskop
 Gösta Lundström (militär) (1921–1998), militär
 Göte Lundström (1928–2001), arkitekt

H
 Hakon Wigert-Lundström (1875–1936), publicist, tidningsman
 Hanna Rajs Lundström (född 1991), poet
 Harald Lundström (politiker) (1890–1982), direktör och politiker
 Helene Lundström (född 1975), skådespelare, sångare, låtskrivare 
 Helge Lundström (1923–2011), målare, tecknare och grafiker
 Helge Lundström (byggmästare) (1900–1953), finländsk byggmästare
 Henning Lundström (1924–1999), skådespelare
 Henrik Lundström, flera personer
 Henrik Lundström (handbollsspelare) (född 1979)
 Henrik Lundström (skådespelare) (född 1983)
 Herman Lundström (1858–1917), kyrkohistoriker
 Hjalmar Lundström (1879–1963), konstnär
 Hugo Lundström ( 1875–1949), skådespelare
 Håkan Lundström (född 1950), fotbollsspelare

I
 Ingemar Lundström (född 1941), fysiker

J
 Jacob Lundström (född 1982), filmkritiker
 Janne Lundström (född 1941), författare
 Joakim Lundström (född 1984), ishockeyspelare
 Johan Lundström i Norsjö (1854–1902), politiker, lantbrukare 
 Johan Lundström, kortfilmsproducent (?)
 Johan Edvard Lundström (1815–1888), industriman
 Johan Peter Lundström (1783–1868), boktryckare och förläggare 
 Jonas Lundström (född 1965), friidrottare

K
 Karl Birger Lundström (1849–1923), grosshandlare i stenkol
 Karl Edvard Lundström (1887–1963), bagare, grundare av Wasa-bröd
 Karl-Johan Lundström (född 1987), ishockeyspelare
 Klas Lundström (1889–1951), idrottsman, långdistanslöpare
 Klas Lundström (journalist) (född 1982), författare och journalist
 Knut Lundström (1892–1945), konstnär
 Kristofer Lundström (född 1963), journalist

L
 Lars Lundström (född 1965), manusförfattare, skådespelare
 Lars-Erik Lundström (född 1947), ishockeyspelare och tränare
 Lennart Lundström (född 1930), arkitekt
 Linus Lundström (1870–1928), lantbrukare och politiker

M
 Maj-Lena Lundström (1941–2020), friidrottare (sprinter, häcklöpare)
 Marie Lundström (född 1967), radiojournalist
 Martin Lundström (1918–2016), längdskidåkare
 Mathilda Lundström (1844–1908), författare
 Mathilda Lundström (handbollsspelare) (född 1996)
 Max Lundström (född 1950), samisk konsthantverkare
 Mikael Lundström, ishockeyledare

N
 Niklas Lundström (född 1993), ishockeymålvakt
 Nils Lundström (1877–1967), tidningsman
 Nils Lundström (keramiker) (1865–1960), keramiker, konstnär och mönsterritare
 Nina Lundström (född 1961), politiker

O
 Oleg Lundstrem (1916–2005), rysk jazzmusiker
 Olga Lundström (1859–1937), skådespelare
 Olof Lundström Orloff (1938–2022), skådespelare

P
 Patrik Lundström, (aktiv på 1990)-ralet), musiker
 Per Lundström, flera personer
 Per Lundström (arkeolog) (1922–1993), arkeolog och museiman
 Per Lundström (läkare) (1910–2000)
 Per-Anders Lundström (född 1962), militärhistoriker och näringslivsperson
 Per-Anton Lundström (född 1977), ishockeyspelare
 Peter Lundström (1783–1868), boktryckare och tidningsutgivare
 Pär Lundström (född 1960), trumslagare

R
 Robert Lundström (född 1989), fotbollsspelare
 Rolf Lundström (född 1936), entreprenör och finansman

S
 Simon Lundström (född 1973), översättare
 Staffan Lundström (född 1954), medeldistanslöpare
 Stellan Lundström (född 1950), fastighetsekonom, professor
 Sten Lundström (född 1952), förskollärare politiker
 Stig Lundström (född 1948), klubbdirektör
 Sven Lundström (1914–2007), klassisk filolog

T
 Tobias Lundström (född 1977), ishockeyspelare
 Tore Lundström (1917–1985), kommunalpolitiker
 Tord Lundström (född 1945), ishockeyspelare
 Tua Lundström (1950–2009), redaktör

V
 Verner Lundström, skidlöpare, vann Vasaloppet 1930
 Viktor Lundström, bågskytt
 Vilhelm Lundström (1869–1940), språkforskare
 Vilhelm Lundstrøm (1893–1950), dansk målare

Y
 Yngve Lundström (1885–1961), konstnär

Å
 Åge Lundström (1890–1975), general och tävlingsryttare
 Åsa Lundström (född 1984), professionell triathlet och läkare

Källor

Svenska efternamn